Triqui hace referencia a varios artículos:

Etnia
 Pueblo triqui, grupo indígena de México.
 Lenguas triquis, lenguas indígenas de México.

Ficción
 Monstruo de las Galletas, también llamado "Triqui" o "Triki", personaje televisivo de Sesame Street.

Personas
 Manolo Beltrán, ciclista apodado "Triki" por su afición a comer galletas durante las carreras.
 Emilio Huerta Rodríguez, "Triqui", sindicalista y político asturiano que figura en el Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias en su tomo 8, páginas 239 y 240.

Juegos
 El juego Tres en línea, conocido también como triqui.